Unterseeboot 42 ou U-42 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boote durant la Première et la Seconde Guerre mondiale:
L'Unterseeboot 42, a été commandé auprès de Fiat-Laurenti pour l'observation de technologies concurrentes; jamais livré à l'Allemagne en raison de déclenchement de la guerre, a servi dans la marine italienne sous le nom de Balilla en 1915, coulé en  au large de l'île de Lissa.
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
UB-42, un sous-marin de type UB III lancé en 1916 jusqu'à sa reddition le .
UC-42, un sous-marin de type UC II lancé en 1916 qui a été coulé le .
L'Unterseeboot 42, un sous-marin de type II.C, a été lancé en 1939 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été coulé le .

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1930